Ла-Рьера-де-Гайя (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Таррагонес. Занимает площадь 8,8 км². Население — 1661 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

 Официальная страница 
 Castillo de Santa Margarita
 Información general
 Datos estadísticos

Муниципалитеты Таррагоны